Le terme scandale concerne les articles suivants :

 Un scandale est une affaire retentissante ;
 Scandale, une commune italienne de la province de Crotone.

Cinéma 
 Scandale, un film américain réalisé par Allan Dwan en 1924. 
 Scandale, un film américain réalisé par Wesley Ruggles en 1929.
 Scandale, un film français réalisé par René Le Hénaff en  1948.
 Scandale (Shubun), un film japonais réalisé par Akira Kurosawa en 1950.
 Scandale, un film canadien réalisé par George Mihalka en 1982.
 Scandale (Scandal), un film italien réalisé par Silvio Bandinelli en 1999.
 Scandale, un film pornographique français réalisé par Fred Coppula en 2003.
 Scandale (Bombshell), un film américain réalisé par Jay Roach en 2019.

Autres
 Scandale, jusqu'aux années 1950, une marque de lingerie féminine, réputée notamment pour la « gaine Scandale », puis rachetée en 2007 par le groupe chinois Hop Lun.

Voir aussi